7700 steht für:
 Volvo 7700, eine Bus-Baureihe
 eine 16-Bit-Mikrocontroller-Familie des Unternehmens Mitsubishi Electric
 Transpondercode für Flugzeuge in Luftnotlage